Savonnieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Savonnières, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Savonnières-devant-Bar, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Savonnières-en-Perthois, departementet Meuse i regionen Grand Est,